Konoe (1139-1155) est un ancien empereur du Japon
la famille Konoe est une branche de la famille Fujiwara.
Le prince Fumimaro Konoe (1891-1945) est un homme politique japonais